Бомбаррал (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия. Численность населения — 5,5 тыс. жителей (посёлок), 13,9 тыс.жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Центральный регион и субрегион Оэште. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Покровителем посёлка считается Апостол Пётр ().
Праздник посёлка — 29 июня.

Расположение 
Посёлок расположен в 61 км на юго-запад от адм. центра округа города Лейрия.
 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Обидуш
 на северо-востоке — муниципалитет Калдаш-да-Раинья
 на юго-востоке — муниципалитет Кадавал
 на юго-западе — муниципалитет Лориньян

Население

История 
Посёлок основан в 1914 году.

Районы 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Бомбаррал
 Карвальял
 По
 Ролиса
 Вале-Кову

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Лейрия
Города Португалии